Camps puede referirse a:

Personas 
 Margarita Comas Camps (1892–1973), pedagoga española. 
 Ramón Camps (1927-1994), general argentino responsable de la tortura y asesinato de unas 5000 personas. 
 Luis Espinal Camps (1932-1980), sacerdote español.
 Ángel Badía Camps (1929-), pintor e historietista español.
 Victoria Camps (1941-), filósofa y catedrática universitaria española.
 Hatuey De Camps (1947-), músico y político dominicano.
 Francisco Camps (1962-), político español del Partido Popular.
 Patricio Camps (1972-), exfutbolista argentino.

Localidades 
 Estación Camps, localidad en el departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Camps-sur-l'Agly, pequeña localidad y comuna francesa, situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Roussillon.
 Camps-en-Amiénois, comuna y población de Francia en la región de Picardía, departamento de Somme, distrito de Amiens.
 Camps-la-Source, población y comuna francesa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var.
 Camps-sur-l'Isle, población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, distrito de Libourne y cantón de Coutras.
 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, comuna y población de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Corrèze, distrito de Tulle y cantón de Mercoeur.

Títulos 
 Marquesado de Camps, título nobiliario pontificio creado por el papa Pío IX.